Borgholm kan syfta på:

 Borgholms kommun – en kommun i Kalmar län 1971–
 Borgholm – en tätort och centralort i Borgholms kommun
 Borgholm (lydköping) – en  lydköping under Kalmar stad 1620–1816
 Borgholms stad – en tidigare kommun i Kalmar län 1816–1970
 Borgholms församling – en församling i Norra Ölands pastorat i Kalmar-Ölands kontrakt i Växjö stift 1777–
 Borgholms kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Borgholms distrikt – ett distrikt i Borgholms kommun och Kalmar län 2016–
 Borgholms län – ett slottslän på Öland
 Borgholms slottsruin – en slottsruin utanför Borgholm på Öland
 Borgholms kungsgård – en herrgård i Borgholms kommun
 Borgholms kallbadhus – ett kallbadhus i Borgholm på Öland
  – svenskt fartyg
 Borgholm Township, Mille Lacs County, Minnesota – en ort i USA
 Borgholm (vid Keistiö, Iniö) – en ö i Pargas stad, Finland
 Borgholm (vid Jumo, Iniö) – en ö i Pargas stad, Finland